Herat – prowincja w Afganistanie
 Herat – miasto w Afganistanie